Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel de Proximus Diamond Games) van 2007 werd gespeeld van 12 februari tot 18 februari in het Belgische Antwerpen. De Franse Amélie Mauresmo verdedigde haar titel en won tegen Kim Clijsters in de finale. Omdat Mauresmo ook in 2005 en 2006 het toernooi won, mocht zij het diamanten racket in ontvangst nemen. Zij wist dit te presteren ondanks last van spieren in haar dijbeen die ze het weekend daarvoor tijdens de halve finale in Parijs had opgelopen. In het Antwerpse Sportpaleis werd gespeeld op hardcourt.

Dit tornooi zou Kim Clijsters' laatste proftennisoptreden zijn op Belgische bodem, aangezien ze eerder aankondigde na 2007 met spelen te stoppen.

Geplaatste speelsters

Uitslagen 

* opgave/walkover

Antwerpen 2007
Antwerpen